Spider (« araignée » en anglais) peut faire référence à :

Automobile 
 Spider, sur un coupé ou un cabriolet, un coffre pouvant se transformer en une ou deux places passager.
 Spider (également écrit Spyder), une carrosserie automobile.
 Renault Spider, une voiture Renault.
 Alfa Romeo Spider, une voiture Alfa Romeo.

Bande dessinée 
 Spider, série de bande dessinée Stefano Raffaele, Christophe Bec et Giles Daoust chez Soleil Productions, 2019

Cinéma 
 Spiders, un film d'horreur américain réalisé par Gary Jones en 2000
 Spider, un film canadien réalisé par David Cronenberg en 2002, adapté du roman de Patrick Mc Grath
 Spider, un court métrage australien réalisé par Nash Edgerton en 2007
 Spiders 3D, un film d'horreur américain réalisé par Tibor Takács en 2011

Hippomobile 
 Spider, un type de phaéton américain.

Littérature 
 Spider, un roman de Patrick Mc Grath

Musique 
 Spiders, une chanson de System of a Down

Jeu vidéo 
 Spider: The Video Game, un jeu vidéo de 1997 développé par Boss Game Studios et édité par BMG Interactive
 Spider: The Secret of Bryce Manor, un jeu vidéo de 2009 développé et édité par Tiger Style
 Spiders, un studio français de développement de jeux vidéo

Technologie 
 Spider, robot d'indexation de pages web dans les moteurs de recherche
 Spider, une pièce ronde ondulée circulairement, en coton ou matériau synthétique souple (conex, nomex, polyester), qui centre l'équipage mobile (membrane + bobine) dans un haut-parleur. Le mot d'origine anglaise spider doit sa dénomination au fait qu'au début de l'existence des haut-parleurs, cette pièce de centrage était en bakélite et ressemblait beaucoup à la toile de l'arachnide

Toponyme 

 Spider Crater, cratère météoritique en forme d'araignée qui se situe au nord de l’Australie.
 Spider Rock, formation rocheuse située dans le comté d'Apache, en Arizona (États-Unis).

Autres 
 Spider, un personnage humoristique créé par Osamu Tezuka
 Spider, le jeu de patience.

Voir aussi 
 
 
 
 Spiderbabe
 Spider-Girl

Homonymie de titre